

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Boguszyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Kłodzko 
 Boguszyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Włoszakowice 
 Boguszyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Nowe Miasto nad Wartą
 Boguszyn – część wsi Dębołęka w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz

Zobacz też 
 Boguszyny
 Nowy Boguszyn
 Stary Boguszyn